Cheval d'Azerbaïdjan peut désigner plusieurs races de chevaux : 
Deliboz (selle)
Guba (selle)
Karabakh (cheval) (selle)
Shirvan (selle)